Ünnep, olyan naptári időtartam, amely valamilyen szempontból fontosabb eseménynek, személynek állít emléket és rendszeresen megünneplik.

Irodalom
 Ünnep, David Eldridge kétfelvonásos drámája
 Ünnep, Békés Pál novellája
 Ünnep (folyóirat)
Filmek
 Ünnep, a Blue Dragon Film Awards nyertes filmje 1996-ban
 Ünnep, magyar kisjátékfilm, rendező: Schwechtje Mihály (2009)
 Ünnep, magyar kisjátékfilm, rendező: Császi Ádám (2010)
Zene
 Ünnep, az Edda együttes dala
 Ünnep, Katona Klári albuma
 Ünnep, Vásáry André albuma
 Ünnep, Zsédenyi Adrienn albuma
 Az ünnep, Zorán dala
 Ünnepnap, a Skorpió együttes nagylemeze